Hotel Hilbert  se poate referi la:

 Matematică
 Hotelul lui Hilbert – paradox conceput de matematicianul german David Hilbert

 Film
 1996 Hotel Hilbert – film de scurtmetraj bazat pe paradoxul lui David Hilbert, regia Caroline Ross-Pirie
 2018 Hilbert's Grand Hotel – film scurt britanic, comedie în regia lui Djenaba Davis-Eyo